St. Patrick's Athletic is een Ierse voetbalclub uit de hoofdstad Dublin.

Geschiedenis 
De club werd in 1929 opgericht en speelde lang op regionaal niveau. In 1951 werden ze verkozen tot de Ierse hoogste klasse en bij hun eerste poging werd de club meteen kampioen. In de jaren 50 volgde nog 2 titels, dan was het 34 jaar wachten op de volgende titel.

In 1986 werd Brian Kerr trainer van de club en hij zorgde ervoor dat de club beter presteerde. Kerr bleef elf jaar aan als hoofdcoach. In 1988 verloor de club op de laatste speeldag de titel aan Dundalk FC. Twee jaar later was het wel raak en van 1996 tot 1999 werd de club drie keer kampioen.

Erelijst 
 Landskampioen
1952, 1955, 1956, 1990, 1996, 1998, 1999, 2013
 FAI Cup
Winnaar: 1959, 1961, 2014
Finalist: 1954, 1967, 1974, 1980, 1996, 2003
 FAI League Cup
 2001, 2003, 2015, 2016

Eindklasseringen vanaf 1952

|}

Tot 1985 werd voor het 1 niveau de naam League of Ireland gehanteerd en voor het 2e niveau League of Ireland B Division.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! width=5%|Seizoen
! width=5%|№ 
! width=5%|Clubs
! width=15%|Divisie
! width=5%|WG
! width=5%|W
! width=5%|G
! width=5%|V
! width=5%|Saldo
! width=5%|Punten
! width=5%|  
|- 
| 2011 || 4 || 10 || Premier Division || 36 || 17 || 12 || 7 || 62–35 || 63 || 1.402
|- 
| 2012 || 3 || 12 || Premier Division || 30 || 15|| 10 || 5 || 44–22 || 55 ||  1.533 
|- 
| 2013 ||bgcolor="FFFF55"|  || 12 || Premier Division || 33 || 21 || 8 || 4 || 56–20 || 71 || 1.661
|- 
| 2014 || 3 || 12 || Premier Division || 33 || 9|| 8 || 6 || 66–37 || 65 || 1.359
|- 
| 2015 || 4 || 12 || Premier Division || 33 || 18 || 4 || 11 || 52–34 || 58 || 1.325
|- 
| 2016 || 7 || 12 || Premier Division || 33 || 13 || 6 || 14 || 45–41 || 45 || 1.139
|-
| 2017 || 8 || 12 || Premier Division || 33 || 9 || 12 || 12 || 45–52 || 39 || 1.525
|-
| 2018 || 5 || 10 || Premier Division || 36 || 15 || 5 || 16 || 51-47 || 50 || 1.691
|-
| 2019 || 5 || 10 || Premier Division || 36 || 14 || 10 || 12 || 29-35 || 52 || 1.834
|-
| 2020 || 6 || 10 || Premier Division || 18 || 5 || 6 || 7 || 14-17 || 21 || 548
|-
| 2021 || 2 || 10 || Premier Division || 36 || 18 || 8 || 10 || 56-42 || 62 || 669
|-
|}

 St. Patrick's Athletic in Europa 

St. Patrick's Athletic speelt sinds 1961 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (3x)
1998/99, 1999/00, 2014/15
Europacup I (1x)
1990/91
Europa League (7x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2019/20
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (1x)
1961/62
UEFA Cup (4x)
1988/89, 1996/97, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (1x)
2002 
Jaarbeursstedenbeker (1x)
1967/68

 Records 
 Grootste overwinning''': 8-0 tegen Limerick op 10 december 1967

Externe links 
 St Patricks Athletic FC Officiële website